Real (von lateinisch realis ‚gegenständlich‘) steht für:

 das Adjektiv von Reales, siehe Realität
 Real (Einheit), altes französisches Volumenmaß
 Real (Fußballvereine), Name verschiedener Fußballvereine
 Real (Galeere), spanisches Flaggschiff in der Seeschlacht von Lepanto 1571
 Real (Manga), Mangareihe von Takehiko Inoue

Wirtschaft:
 Real AG, Unternehmen in der Immobilienwirtschaft
 Real (Einzelhandel), Lebensmittel-Einzelhandelskette
 RealNetworks, Softwareunternehmen (bekannt durch den RealPlayer)

Währungen:
 Brasilianischer Real, brasilianische Währung
 Portugiesischer Real, ehemalige portugiesische Währung
 Spanischer Real, ehemalige spanische Währung

Orte und Gemeinden:
 Ciudad Real, spanische Stadt in Kastilien
 Real (Amarante), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Amarante, Portugal
 Real (Braga), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Braga, Portugal
 Real (Castelo de Paiva), portugiesische Ortschaft im Municipio Castelo de Paiva
 Real (Penalva do Castelo), portugiesische Ortschaft im Municipio Penalva do Castelo
 Real (Quezon), Stadtgemeinde in der Provinz Quezon auf den Philippinen
 Real (Valencia), eine Gemeinde in der Provinz Valencia, Spanien

Personen:
 Alejandro Muñoz Ciudad Real (1902–1991), salvadorianischer Dirigent und Musikpädagoge
 António de Mendonça Côrte-Real (1755–nach 1810), portugiesischer Gouverneur von Portugiesisch-Timor
 Benjamim Côrte-Real (* 1961), osttimoresischer Sprachwissenschaftler
 Diego del Real (* 1994), mexikanischer Leichtathlet
 Jack Real (1915–2005), US-amerikanischer Flugpionier und Manager
 José Luis Real (* 1952), mexikanischer Fußballtrainer
 Julian Real (* 1989), deutscher Wasserballspieler
 Leví Bucar Côrte-Real (* 1972), osttimoresischer Unabhängigkeitsaktivist
 Mariela Luisa Real (* 1993), mexikanische Mittelstreckenläuferin
 Markus Real (* 1949), Schweizer Ingenieur
 Matthew Real (* 1999), US-amerikanischer Fußballspieler
 Néstor Real (1934–2000), argentinischer Tangosänger
 Theodor Real (1881–1971), Schweizer Flugpionier und Generalstabsoffizier
 Willy Real (1911–2004), deutscher Historiker

REAL steht als Abkürzung für:
 Revised European-American Classification of Lymphoid Neoplasms, Klassifikation der WHO von 1994 zur Einteilung von Lymphomen
 REAL Transportes Aéreos (Redes Estaduais Aéreas Ltda), ehemalige brasilianische Fluggesellschaft (1945–1961)
 REAL-Index, Renten- und Alterssicherungs-Index, eine statistische Erhebung der Fondsgesellschaft Fidelity
 REALbasic, objektorientierte und bedienungsfreundliche Programmiersprache

Siehe auch:
 Réal
 Reale
 Rial, verschiedene arabische Zahlungsmittel
 Corte-Real
 Villa Real

Abkürzung